Das Virginia Slims of Philadelphia 1993 war ein Damen-Tennis-Teppichplatzturnier in Philadelphia. Das Hallenturnier war Teil der WTA Tour 1993 und fand vom 8. bis 14. November 1993 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1998
Tennisturnier in Philadelphia